Nuttalochiton martiali är en blötdjursart som först beskrevs av de Rochebrune 1889.  Nuttalochiton martiali ingår i släktet Nuttalochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
martiali